Ольга Ушакова (имя при рождении Ольга Викторовна Маслий; род. 7 апреля 1982, Крым, Украинская ССР, СССР) — российская телеведущая. Наиболее известна как ведущая программ «Новости» и «Доброе утро» на Первом канале. Обладательница национальной телевизионной премии «ТЭФИ—2015», финалистка «ТЭФИ—2017».

Биография 

Ольга Ушакова родилась 7 апреля 1982 года в Крыму в многодетной семье военного.

В 16 лет окончила школу с золотой медалью, переехала в Харьков и поступила в Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. После окончания университета, в 2003 году, Ушакова работала в сфере бизнеса, к 23 годам стала руководителем одного из филиалов крупной торговой компании на Украине.

В 2004 году Ольга Ушакова переехала в Москву, где начала свою телевизионную карьеру на Первом канале. В первое время работала в качестве стажёра, занималась созданием новостных сюжетов. С 2005 по 2013 год проработала ведущей выпусков «Новостей» на Первом канале. С 2011 по 2014 год Ушакова вела программу «Другие новости».

С 2013 по 2017 год Ушакова была одной из соведущих ежегодной «Прямой линии с Владимиром Путиным».

С 2014 по настоящее время Ольга Ушакова является ведущей программы «Доброе утро». В 2016 году приняла участие, вместе со своими коллегами Максимом Шарафутдиновым и Дмитрием Борисовым, в программе «Подмосковные вечера» в качестве гостьи.

В ноябре 2020 года Ушакова объявила о своём временном уходе с Первого канала, в связи с рождением четвёртого ребёнка.

Награды 

В 2015 году Ушакова присоединилась к числу победителей российской национальной премии «ТЭФИ—2015», получив награду как ведущая лауреата премии — программы «Доброе утро» на Первом канале. В 2017 году утренняя программа получила премию «ТЭФИ—2017», а сама Ольга Ушакова вместе с Сергеем Бабаевым вошли в число финалистов номинации «Ведущий утренней программы».

Благотворительность 

С 2007 года Ушакова является соучредителем благотворительного фонда «Остров надежды», который поддерживает детей с неврологическими заболеваниями.

В апреле 2015 года Ольга Ушакова приняла участие в public talk о проблемах аутизма, который впервые в России провел благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». В 2018 году приняла участие в круглом столе «Поддержка семьи – инвестиция в будущее» в рамках форума «Каждый ребёнок достоин семьи».

Личная жизнь 

У Ольги Ушаковой четверо дочерей: Дарья и Ксения (от предыдущих отношений); Мария (родилась в апреле 2018-го) и Белла Виенна (родилась в марте 2020-го).

17 июля 2017 года Ольга вышла замуж за британского бизнесмена Адама Карима.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Харьковского университета